Макси́м Дми́триевич Казако́в (27 марта 1993, Омск, Россия) — российский хоккеист, левый нападающий клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Тамбов». Двукратный обладатель Кубка Харламова. Обладатель Кубка Надежды в составе «Авангарда».

Карьера 
Казаков является воспитанником омского хоккея. Первым тренером игрока являлся Виктор Стародубцев. В конце сезона 2009/10 Максим дебютировал в команде Молодёжной хоккейной лиги «Омские ястребы». По окончании сезона нападающий был выбран на двух драфтах: сначала на Драфте КХЛ «Авангард» выбрал Максима в 5-м раунде под общим 98-м номером, а затем на драфте Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) Казакова выбрала в первом раунде под 27-м номером команда «Руэн-Норанда Хаскис». Нападающий решил продолжить карьеру в Северную Америку. Однако, проведённый сезон в «Руэн-Норанде» сложился для Казакова неудачно. Результативность нападающего была низкой, его команда очень много проигрывала. При этом игрок практически ничего не мог понять на французском языке, на котором разговаривали и в раздевалке, и в городе. По окончании сезона Казаков не стал оставаться за океаном.

С сезона 2011/12 Максим на постоянной основе стал играть в «Омских ястребах». Выступление в этой команде складывалось более удачным. Уже в первом же сезоне после возвращения в России Казаков помог завоевать команде главный трофей МХЛ — Кубок Харламова. Перед сезоном 2012/13 Максим в составе «ястребов» в Кубке Мира среди молодёжных клубных команд. По итогам турнира омская команда не сумела выйти в полуфинал этого турнира. Несмотря на это, «Омские Ястребы» уверенно выиграли регулярный чемпионат. Казаков при этом стал одним из лидеров команды, заработав 56 (19+37) очков за результативность. В плей-офф команда повторила прошлогодний успех, завоевав Кубок Харламова. Перед следующим сезоном Казаков вместе с командой вновь принял участие молодёжном клубном Кубке Мира. На этот раз «ястребы» стали победителями соревнования, а Максим заработал звание лучшего бомбардира турнира.

В следующем сезоне Казаков дебютировал за главную команду. Свою первую шайбу в КХЛ Максим забросил 28 октября в матче против магнитогорского «Металлурга». При этом нападающий оформил дубль, что однако не спасло «Авангард» от поражения. В течение сезона Казаков чередовал выступление в КХЛ и МХЛ. По окончании регулярного сезона в КХЛ Казаков в составе «Авангарда» участвовал в розыгрыше Кубка Надежды, который омский клуб завершил победой. Сезон 2014/15 Казаков практически полностью провёл фарм-клубе «Авангарда» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) красноярском «Соколе», лишь раз проведя матч за главную команду. По итогам сезона Максим стал лучшим бомбардиром красноярского клуба, набрав 22 (14+8) результативных балла в 46 матчах.

Перед самым началом сезона 2015/16 Казаков покинул Омск и подписал двухлетний контракт с новокузнецким «Металлургом». С первых матчей Максим стал показывать результативный хоккей. По итогам второй недели в КХЛ его признали лучшим нападающим.

14 декабря вернулся в ХК Авангард и подписал контракт до конца сезона.

29 мая 2021 года подписал двусторонний контракт с ХК Нефтяник на один сезон.

Статистика

Клубная 

 a В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Достижения 
Командные

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные левые нападающие
Игроки ХК «Омские ястребы»
Игроки «Руэн-Норанда Хаскис»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Сокол» Красноярск
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Хумо»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Тамбов»
Игроки ХК «Витязь»